Из жизни Фёдора Кузькина:

 «Из жизни Фёдора Кузькина» («Живой») — повесть русского писателя Бориса Можаева, написанная в 1964—1965 годах.
 «Из жизни Фёдора Кузькина» — спектакль, поставленный в 1969 году Юрием Любимовым в Театре на Таганке.
 «Из жизни Фёдора Кузькина» — советский художественный фильм, снятый в 1989 году режиссёром Станиславом Ростоцким по повести Бориса Можаева.